Жан Шартье (,  или  — ) — французский хронист, монах-бенедиктинец из аббатства Сен-Дени, историограф короля Карла VII, автор «Хроники Сен-Дени», один из летописцев Столетней войны.

Биография 

Выходец из зажиточных горожан Байё (совр. департамент Кальвадос, Нормандия). Распространённое утверждение о том, что он являлся родственником известного поэта Алена Шартье и его старшего брата парижского епископа Гильома Шартье, родившихся в том же городе, оспорено было ещё в начале XX века медиевистом-источниковедом Огюстом Молинье, и в дальнейшем историко-генеалогическими исследованиями не подтвердилось. 

По его собственному утверждению, содержащемуся в § 131 его сочинения, привлечён был к составлению хроник в аббатстве Сен-Дени «в последние 15 лет правления Карла VI». Предположительно начиная с 1407 года принимал участие в составлении свода «Больших французских хроник», сначала в качестве помощника хрониста и кантора аббатства Мишеля Пинтуана, а с середины 1420 года — самостоятельно.

В 1430 году упоминается в монастырских регистрах в качестве прево во владениях аббатства в  (департамент О-де-Сен), а в 1435 году — в качестве прецептора. 

18 ноября 1437 года официально назначен был историографом короля Карла VII, поручившим ему продолжить труд Пинтуана. Принёс присягу в присутствии королевского исповедника епископа Жерара Маше, генерального распорядителя финансов , королевского секретаря Пьера Алана и др. официальных лиц. Вплоть до смерти Карла VII получал ежегодное жалованье за свой труд в размере 200 парижских (250 турских) ливров. 

В 1441 году стал регентом аббатства Сен-Дени, занимая эту должность, согласно документам, как минимум, до 1458 года. В 1442 году присутствовал при осаде французами Арфлёра, а в 1450-м сопровождал короля Карла VII в его походе в Нормандию.

Скончался 19 февраля 1464 года в аббатстве Сен-Дени.

Сочинения 

Закончил латинскую «Хронику аббатства Сен-Дени, охватывающую правление Карла VI с 1380 по 1422 год» (), предположительно начатую или продолженную Мишелем Пинтуаном.

В качестве её продолжения составил собственную «Хронику Карла VII» (, или ), сначала на латыни, охватив в ней события 1422—1450 годов, а затем на французском языке, дополнив её сообщениями за период до 1461 года. Латинский вариант хроники сохранился лишь во фрагментах, включающих 21 главу связного текста.

Будучи очевидцем важнейших событий заключительного периода Столетней войны, имевший доступ к документам королевской канцелярии, архива Сен-Дени и других церковных и светских собраний, лично встречавшийся с королём Карлом VII, Агнессой Сорель, бургундским герцогом Филиппом III Добрым, Жаном Дюнуа, Жаком Кёром, архиепископом Реймсским Жаном Жувенелем дез Юрсеном и другими сановниками и полководцами, Жан Шартье, называвший себя «историографом франков» (), сумел создать весьма информативное, хотя и несколько тенденциозное, сочинение, ставшее одним из основных источников по истории правления Карла VII, освобождения Франции от английской оккупации, а также деятельности и посмертной реабилитации Жанны д'Арк.

Одним из первых в западноевропейской историографии он нарушил традицию анонимности хроник, назвав своё имя и сообщив подробные сведения о себе.

Единственный список латинского варианта хроники Шартье сохранился в рукописи второй пол. XV века из Национальной библиотеки Франции (Bibl. nat. nouv. acq. lat. 1796). Французский текст дошёл до нас в нескольких рукописях из Национальной библиотеки Франции, Апостольской библиотеки Ватикана и библиотеки Батлера Колумбийского университета, и впервые был опубликован ещё в 1477 году в составе первого печатного издания «Больших французских хроник». В 1661 году его выпустил в Париже королевский историограф .

Комментированное трёхтомное академическое издание хроники Жана Шартье подготовлено было к печати в Париже в 1858 году известным историком и археологом . В 1926 году историк-архивист  подготовил новую её публикацию, выверив текст по всем известным к тому времени её манускриптам.

См. также 
 Средневековая историография
 Мишель Пинтуан
 Жан Жувенель дез Юрсен
 Жан де Кастель
 Тома Базен
 «Большие французские хроники»
 Аббатство Сен-Дени
 Карл VII (король Франции)
 Жанна д'Арк

Примечания

Публикации 
 Histoire de Charles VII, roy de France, par Jean Chartier, Sous-Chantre de S. Denys. Par Denys Godefroy. — Paris: De L’Imprimerie Royale, 1661. — xxvi, 917 p.
 Jean Chartier. Chronique de Charles VII, roi de France: nouvelle édition, revue sur les manuscrits, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes, notices et éclaircissements par Vallet de Viriville. — Tome I. — Paris: Pierre Jannet, 1858. — lxiv, 271 p. 
 Jean Chartier. Chronique de Charles VII, roi de France: nouvelle édition, revue sur les manuscrits, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes, notices et éclaircissements par Vallet de Viriville. — Tome II. — Paris: Pierre Jannet, 1858. — iv, 346 p. 
 Jean Chartier. Chronique de Charles VII, roi de France: nouvelle édition, revue sur les manuscrits, suivie de divers fragments inédits, publiée avec notes, notices et éclaircissements par Vallet de Viriville. — Tome III. — Paris: Pierre Jannet, 1858. — vii, 408 p.
 La Chronique latine inédite de Jean Chartier (1422—1450), éditée par Charles Samaran. — Paris: Champion, 1928. — 119 p. — (Bibliothèque du XVe siècle, 36).

Библиография 
 Гене Бернар. История и историческая культура Средневекового Запада / Пер. с франц. Е. В. Баевской, Э. М. Береговской. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 496 с. — (Studia historica). — ISBN 5-94457-023-7.

 Auguste Vallet de Viriville. Essais critiques sur les historiens originaux du règne de Charles VII — Deuxième essai: Jean Chartier // Bibliothèque de l'école des chartes. — Tome 18. — Paris, 1857. — pp. 481–499.
 Gaston du Fresne de Beaucourt. Les Chartier, recherches sur Guillaume, Allain et Jean Chartier // Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. — Tome 28. — Caen: Le Blanc Hardel, 1869. — Volume 1. — pp. 1–59. 
 ﻿Perot Francis. Recherches sur la filiation de Guillaume, Alain et Jean Chartier. Leur généalogie de (1290 à 1900). — Vannes: Lafolye, 1900. — 54 p.
 Molinier Auguste. Jean Chartier, religieux et chantre de Saint-Denis, chroniqueur du royaume de France // Les sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie (1494). — Volume IV. Les Valois, 1328—1461. — Paris: A. Picard et fils, 1904. — pp. 241–242. 
 Samaran Charles. La Chronique latine inédite de Jean Chartier (1422—1450) et les derniers livres du religieux de Saint-Denis // Bibliothèque de l'École des chartes. — Tome 87. — Paris; Genéve, 1926. — pp. 142–163.
 Samaran Charles. Études sandionysiennes — II. Un nécrologe inédit de l'abbaye de Saint-Denis (xive — xviie siècle) // Bibliothèque de l'École des chartes. — Tome 104. — Paris; Genéve, 1943. — pp. 41–60.
 ﻿Tyl-Labory Gillette. Jean Chartier // Dictionnaire des lettres françaises: le Moyen Âge, éd. Geneviève Hasenohr et Michel Zink. — Paris: Fayard, 1992. — pp. 761–762.
 Doudet Estelle. Chartier, Jean // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Chronique de Charles VII, roi de France (парижское издание 1858 г. в онлайн-библиотеке «Gallica»)
 La chronique de Charles VII par Jean Chartier (отдельные главы на сайте «Jeanne d'Arc»)

История Англии
Историки Столетней войны
Хронисты XV века
Историки по алфавиту
Хронисты Франции
Персоналии:Сен-Дени
Латинские писатели Средневековья
Бенедиктинцы Франции